

Lokalizacje

Austria 
 Wernberg – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Villach-Land

Niemcy 
 Wernberg – dzielnica gminy targowej Wernberg-Köblitz w kraju związkowym Bawaria ,w powiecie Schwandorf
 Wernberg-Köblitz – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf